Поповице могу бити:

 Поповице (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Поповице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Поповице (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република